Борис Александрович Куприянов (род. 25 сентября 1972, Москва) — российский публицист, один из соучредителей московского книжного магазина «Фаланстер», программный директор Международного московского открытого книжного фестиваля и член экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы «Non/fiction».

Краткая биография 
В 1995 году окончил Московский авиационный институт, факультет «Радиоэлектроника летательных аппаратов». В 1999 году устроился продавцом в книжный магазин «Гилея».

В 2002 году стал одним из соучредителей книжного магазина «Фаланстер». Магазин является кооперативом, все его сотрудники считаются равными, позиции директора не существует. Тем не менее, Борис Куприянов часто фигурирует в средствах массовой информации как директор магазина. Борис Куприянов также является организатором магазина «Фаланстер» в центре современного искусства «Винзавод» и магазина интеллектуальной литературы в центре современной культуры «Гараж».

В 2009 и 2010 годах являлся программным директором Международного московского открытого книжного фестиваля. Член экспертного совета ярмарки «Non/fiction». Член Литературной академии (жюри) Национальной литературной премии «Большая книга».

Награды 
 Премия Правительства РФ в области средств массовой информации за 2019 год в размере 1 млн руб — За создание и продвижение сетевого издания «Горький», активную деятельность по формированию «литературного Интернета», популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт магазина «Фаланстер»
 Публикации Б. А. Куприянова в «Русском журнале»
 Блог Б. А. Куприянова на «Радио Свобода»

Выпускники Московского авиационного института
Основатели интернет-изданий